Miejscowości w Polsce:
 Wyrozęby-Konaty
 Wyrozęby-Podawce